Aardrijkskunde
Varese (provincie), provincie in de Italiaanse regio Lombardije
Varese (stad), stad in de Italiaanse regio Lombardije
Meer van Varese, meer in de Italiaanse regio Lombardije
Varese Ligure, gemeente in de Italiaanse provincie La Spezia
Varese (Estland), een dorp in Estland, gemeente Võru vald

Personen met de achternaam Varese
Edgard Varèse, Frans-Amerikaans componist

Sport
AS Varese 1910, Italiaanse voetbalclub
Challenge Provincia di Varese, Italiaans golftoernooi
Pallacanestro Varese, Italiaanse basketbalclub